Епархия Гамильтона  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гамильтон, Новая Зеландия. Епархия Гамильтона входит в митрополию Веллингтона. Кафедральным собором епархии Гамильтона является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
6 марта 1980 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Venerabiles Praesules», которой учредил епархию Гамильтона, выделив её из епархии Окленда.

Ординарии епархии 
 епископ Edward Russell Gaines (6.03.1980 — 6.09.1994);
 епископ Denis George Browne (19.12.1994 — 22.11.2014);
 епископ Stephen Marmion Lowe (с 22 ноября 2014 года).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла ''Venerabiles Praesules'

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Новой Зеландии